Peter McCullough ist der Name folgender Personen:
* Peter A. McCullough (Peter Andrew McCullough; * 1962), US-amerikanischer Kardiologe und Hochschullehrer 
 Peter R. McCullough (Peter Rankin McCullough; * 1964), US-amerikanischer Astronom